Benoist är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alain de Benoist
 Eugène Benoist
 François Benoist
 Marie-Guillemine Benoist
 Melissa Benoist
 Raymond Benoist
 Robert Benoist
 Thomas W. Benoist

Franska efternamn